Thang Long kan avse:
Thang Long – staden Hanois tidigare namn, se Hanoi
Thang Longs kejserliga stad –  kulturkomplex i Hanoi